Evropska pravna fakulteta, s sedežem v Novi Gorici, je zasebna fakulteta, ki sta jo leta 2005 ustanovila Inštitut za človekove pravice, svetovanje in izobraževanje v Kranju ter Inštitut za mednarodno pravo v Ljubljani.

Fakulteta je ena izmed treh ustanoviteljic Nove univerze. Pred ustanovitvijo Nove univerze leta 2017 je delovala kot samostojni visokošolski zavod.

Glej tudi 
 seznam fakultet v Sloveniji

Zunanje povezave 
 

 
Fakultete v Novi Gorici
Izobraževalno-raziskovalne ustanove, ustanovljene leta 2005
Nova univerza
Nova Gorica